Ödön Zombori – lottatore ungherese
 Sándor Zombori – ex calciatore ungherese
 Vilmos Zombori – calciatore rumeno